Palazzo Cattaneo Della Volta – palazzo di Genova
 Palazzo Montanelli Della Volta – palazzo di Fucecchio